

Пайн-Лейк — місто, штат Джорджія
 Пайн-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Пайн-Лейк — переписна місцевість, штат Аризона